Francesco Fabbri (1986-) doppiatore italiano
Francesco Fabbri (1921-1977) uomo politico italiano.
Francesco Fabbri (1876-1962) pittore, decoratore di Pieve di Cento